Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Pyrame et Thisbé, deux amants babyloniens ;
 Pyrame et Thisbé est une tragédie lyrique de François Francœur et François Rebel
 Thisbé, une nymphe de Béotie.
 Thisbé, une localité de Béotie.
 En astronomie, (88) Thisbé est un astéroïde.
 En zoologie, Thisbe est un genre de papillons de la famille des Riodinidae.
 Thisbé, parfum de Ed. Pinaud